A Taça CERS de 2001–02 foi a 22ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 1 de Dezembro de 2001, e finalizou a 20 de Abril de 2002.

Equipas da Taça CERS de 2001–02
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 1 e 15 de Dezembro

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

´

Hóquei em patins
Taça CERS